Q36.5 Pro Cycling Team er et cykelhold fra Schweiz, der blev etableret i 2023 af sydafrikaneren Douglas Ryder. I holdets første sæson blev det godkendt som et UCI ProTeam.

Holdet

2023

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

Cykelhold fra Schweiz
Etableret i 2023